Demirkan est un nom de famille turc porté notamment par :

 Demir Demirkan (né en 1972), musicien et compositeur turc, ex-guitariste du groupe de rock Mezarkabul ;
 Renan Demirkan (née en 1955), écrivain et actrice allemande d'origine turque.